Амбера́к () — коммуна в департаменте Шаранта (Франция).
 Амбера́к () — коммуна в департаменте Аверон (Франция).